Pod jménem Robert I. vystupovali v dějinách různí panovníci a šlechtici:

 Robert I. Francouzský († 923) – vzdorokrál západofranský v letech 922–923
 Robert I. Normandský (1000–1035) – normandský vévoda 1027–1035
 Robert I. Burgundský (1011–1076) – vévoda burgundský 1032–1076
 Robert Guiscard († 1085) – normanský válečník, vévoda z Kalábrie a Apulie 1059–1085
 Robert I. Flanderský, též Robert Fríský († 1093) – hrabě z Flander 1071–1093
 Robert I. le Brus († 1094) – z rodu Bruce
 Robert I. (biskup vratislavský) († 1140/1143) – sedmý biskup vratislavský
 Robert I. z Dreux († 1188) – hrabě z Dreux z královské dynastie Kapetovců
 Robert I. Konstantinopolský († 1228) – pátý latinský císař v Konstantinopoli 1221–1228
 Robert I. z Artois zvaný Dobrý (1216–1250) – bratr francouzského krále Ludvíka IX. a hrabě z Artois
 Robert I. Skotský, původně Robert Bruce, Robert VIII. z rodu Bruce (1274–1329) – skotský král 1306–1329
 Robert I. Neapolský (1277–1343) – král neapolský 1309–1343
 Robert I. z Baru (1344–1411) – vévoda z Baru a švagr francouzského krále Karla V.
 Robert I. Parmský (1848–1907) – vévoda z Parmy 1854–1859

Rozcestníky - panovník